Pilatus je název používaný ve Švýcarku nebo je základem dalších názvů:

 Pilatus (hora) – hora blízko Lucernu
 Pilatusbahn – ozubnicová železnice na vrchol Pilatus
 Pilatus Aircraft Ltd  – švýcarský výrobce civilních letadel
 Pilatus PC-12 – jednomotorové turbovrtulové letadlo

Podobné názvy 
 Pilát